В Соединённых Штатах насчитывается 8 округов с названием Фултон (). Большинство из них названы в честь американского инженера и изобретателя Роберта Фултона:
 округ Фултон — штат Арканзас. Назван в честь бывшего губернатора Территории Арканзас и сенатора США Уильяма Фултона
 округ Фултон — штат Джорджия, крупнейший по численности населения округ в штате
 округ Фултон — штат Иллинойс
 округ Фултон — штат Индиана
 округ Фултон — штат Кентукки
 округ Фултон — штат Нью-Йорк
 округ Фултон — штат Огайо
 округ Фултон — штат Пенсильвания См. также 
 Фултон — другие значения